Embrace of the Vampire – film del 1995 diretto da Anne Goursaud
 Embrace of the Vampire – film direct-to-video del 2013 diretto da Carl Bessai